Baria (hooiwagens), een geslacht van hooiwagens
 Baria (vlinders), een geslacht van vlinders